Натуральне число 880
 880 рік до нашої ери
 880 рік нашої ери